

Astronomia
 25906 Morrell – asteroide della fascia principale

Persone
 Andy Morrell – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Benjamin Morrell – esploratore e navigatore statunitense
 Cameron Morrell Douglas – attore statunitense
 David Morrell – scrittore, critico letterario e accademico canadese
 George Morrell – allenatore di calcio scozzese
 Joe Morrell – calciatore gallese
 Ottoline Morrell – nobildonna britannica
 Philip Morrell – politico britannico